La Princesa María Teresa de Thurn y Taxis (en alemán: Maria Theresia, Prinzessin von Thurn und Taxis; 6 de julio de 1794, Regensburg- 18 de agosto de 1874, Hütteldorf) fue un miembro de la Casa de Thurn y Taxis por nacimiento y una miembro de la Casa de Esterházy y Princesa de Esterházy de Galántha desde el 25 de noviembre de 1833 hasta el 21 de mayo de 1866 a través de su matrimonio con el Príncipe Pablo III Antonio, 8º Príncipe de Esterházy de Galántha.

Familia 
María Teresa fue el tercer vástago y segunda hija del Príncipe Carlos Alejandro, 5º Príncipe de Thurn y Taxis, y su espos la Duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz. Ella era una hermana mayor del Príncipe Maximiliano Carlos, 6º Príncipe de Thurn y Taxis.

Durante sus primeros años, la familia vivía en Fráncfort del Meno. El cabeza de familia era el abuelo de Mar, Carlos Anselmo. Después de su renuncia en 1797 a todos los cargos en la corte, la familia se mudó al castillo de Ratisbona. En 1805 su padre heredó el título de Príncipe de Thurn y Taxis.

Matrimonio e hijos 
María Teresa contrajo matrimonio con el Príncipe Pablo Antonio de Esterházy de Galántha, hijo mayor de Nicolás II, 7º Príncipe de Esterházy de Galántha, y su esposa la Princesa María Josefa de Liechtenstein, el 18 de junio de 1812 en Regensburg. María Teresa y Pablo Antonio tuvieron tres hijos:
 
 Princesa María Teresa de Esterházy de Galántha (27 de mayo de 1813 - 14 de mayo de 1894), se casó con el Conde Federico Khorinsky, Barón Ledsky, ancestros de la Princesa Gloria de Thurn y Taxis.
 Princesa Teresa Rosa de Esterházy de Galántha (12 de julio de 1815 - 28 de febrero de 1894), se casó con el Conde Carlos von Cavriani.
 Nicolás III, 9º Príncipe de Esterházy de Galántha (25 de junio de 1817 - 28 de enero de 1894), se casó con la noble inglesa Lady Sarah Child-Villiers.
 
Esterházy fue un popular diplomático y María Teresa fue admirada por sus contemporáneos, especialmente durante el Congreso de Viena. El matrimonio no fue feliz. Ambos tenían amantes. María Teresa no descuidó sus deberes, y como anfitriona recibió invitados ilustres en las fincas de Esterhazy. Ayudó a las víctimas de las guerras napoleónicas.

Durante el largo mandato de su marido como embajador de Austria en el Reino Unido (1815-1842), María Teresa se convirtió en líder de la sociedad de moda. Fue invitada a convertirse en una de las patronas de Almack's, el centro de la vida social de Londres: las patronas tenían la última palabra sobre quién era y quién no era socialmente aceptable.

Títulos y estilos 
 6 de julio de 1794 - 18 de junio de 1812: Su Alteza Serenísima Princesa María Teresa de Thurn y Taxis
 18 de junio de 1812 - 25 de noviembre de 1833: Su Alteza Serenísima La Princesa Heredera de Esterházy de Galántha, Princesa de Thurn y Taxis
 25 de noviembre de 1833 - 21 de mayo de 1866: Su Alteza Serenísima La Princesa Esterházy de Galántha, Princesa de Thurn y Taxis
 21 de mayo de 1866 - 18 de agosto de 1874: Su Alteza Serenísima La Princesa Viuda de Esterházy de Galántha, Princesa de Thurn y Taxis

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Ratisbona
María Teresa
Católicos de Alemania